Шахмарданов:

 Шахмарданов, Ибрагим Шахмарданович (1915—1995) — табасаранский писатель.
 Шахмарданов, Шахвелед Ибрагимович (род. 1948) — табасаранский поэт и писатель, редактор журнала.
 Шахмарданов, Шариф (род. 1947) — советский, российский художник, скульптор, академик Российской академии художеств.
 Шахмарданов, Эседуллах Азизович (1949—2020) — советский борец, советский и российский тренер по борьбе, главный тренер женской сборной Колумбии.